Ao Vivo é o primeiro álbum ao vivo do cantor e compositor Eduardo Costa, lançado em 13 de abril de 2007 pela gravadora Universal Music. O show de gravação ocorreu nos dias 1 e 2 de novembro de 2006, no Shopping Alta Vila em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Lista de faixas

Músicos
 André Campagnani: bateria
 Paulo David: baixo
 Fabinho Gonçalves e Bruno Pessoa: guitarras e violões
 Renato Ramos e Marquinho Abjaud: teclados
 Mônica Horta e Gláucia Coutinho: backing vocais (menos em "Pagode em Brasília" e "Instrumental de Viola")
 Marcelo Voninho e Carlos Resende: acordeom

Certificação
CD

DVD

Álbuns ao vivo de 2007
Álbuns de Eduardo Costa
Álbuns lançados pela Universal Music Brasil
Álbuns em língua portuguesa